M67 может означать:

 M67 — рассеянное звёздное скопление в созвездии Рака.
 M67 — 90-мм безоткатное орудие производства США
 M67 — осколочная ручная граната производства США
 M67 — огнемётный танк производства США